Santo Ildefonso pode referi-se a:
 Santo Ildefonso - município na província de Segóvia, Espanha
 Santo Ildefonso - município das Filipinas na província de Bulacan
 Santo Ildefonso -, município das Filipinas na província de Ilocos Sur
 San Ildefonso (El Salvador), no departamento de San Vicente
 San Ildefonso Pueblo - povoado no Condado de Santa Fé, Novo México (EUA)

Ver também
Santo Ildefonso (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos